Горох  () — рід рослин з родини Бобові.

Див. також
 Горох (прізвище)
  Горох Іларіон Дмитрович ( , Верхнє, Бахмутський повіт, Катеринославська губернія, Російська імперія —  4 липня 1998, Лисичанськ, Луганська область, Україна) —  український художник.

 Горох Олександр Вікторович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014 року.